Yonne, folyó Franciaországban
 Yonne, megye Franciaországban